Cotmeana (gemeente), een gemeente in het Roemeense district Argeș
Cotmeanaklooster, een Roemeens klooster uit de 14e eeuw